Kazāks oder Kazaks ist der Familienname von:
 Jēkabs Kazaks (1895–1920), lettischer Maler der Moderne
 Maksis Kazāks (1912–1983), lettischer Basketballspieler
 Mārtiņš Kazāks, lettischer Wirtschaftswissenschaftler und Gouverneur der Zentralbank von Lettland